Decatur kan henvise til:

Steder i USA 
 Decatur, Alabama, county-sæde for Morgan County
 Decatur metropolitan area, Alabama
 Decatur, Arkansas, en by
 Decatur, Georgia, county-sæde for DeKalb County
 Decatur, Illinois, county-sæde for Macon County
 Lake Decatur, et reservoir i den by
 Decatur, Indiana, county-sæde for Adams County
 Decatur City, Iowa, en by i Decatur County
 Decatur, Kentucky, et kommunefri område i Russell County
 Decatur, Michigan, en landsby
 Decatur, Mississippi, county-sæde for Newton County
 Decatur, Missouri, en spørgelsesby
 Decatur, Nebraska, en landsby
 Decatur, New York, en by
 Decatur, Ohio, et kommunefri område
 Decatur, Tennessee, county-sæde for Meigs County
 Decatur, Texas, county-sæde for Wise County
 Decatur, Washington, et kommunefri område
 Decatur, Wisconsin, en by
 Decatur County (flertydig)
 Decatur Township (flertydig)
 Decatur Island, en af San Juan Islands i staten Washington

Andet 
 34351 Decatur - en asteroide